4. etape af Tour of Scandinavia 2022 var en 127,7 km lang , som blev kørt den 12. august 2022 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

04